Fouquet bzw. Foucquet ist der Familienname folgender Personen:

 Basile Fouquet (1623–1680), Chef der französischen Geheimpolizei unter Jules Mazarin
 François IV. Fouquet (1587–1640), französischer Magistrat und Geschäftsmann
 Gerhard Fouquet (* 1952), deutscher Historiker
 Hans-Joachim Fouquet (1895–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor des Heeres im Zweiten Weltkrieg
 Henri Fouquet (1727–1806), französischer Arzt, Enzyklopädist
 Honoré Frédéric Fouquet (1802–1888), französisch-deutscher Maschinenbauer und Fabrikant
 Jean Fouquet (um 1420–um 1480), französischer Buch- und Tafelmaler
 Jean-François Foucquet (1665–1741), burgundischer Jesuit, römisch-katholischer Bischof, Historiker und Astronom
 Jules Fouquet (1878–1966), französischer Organist, 67 Jahre lang Titularorganist der Kathedrale von Laon
 Karl Fouquet (1855–1937), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor und Kommandeur der 12. Infanterie-Division
 Louis Fouquet (1633–1702), Bischof von Agde
 Louis-Charles-Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684–1761), Marschall von Frankreich

 Marie Fouquet (1590–1681), französische Adlige und Heilkundige
 Nicolas Fouquet (1615–1680), französischer Finanzminister unter Ludwig XIV.
 Pierre-Claude Foucquet (1694–1772), französischer Organist und Cembalist

Fouquet bezeichnet auch:
 Fouquet (Giffou) (auch Cône genannt), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Giffou
 La Motte-Fouquet, Gemeinde im Département Orne

Siehe auch:
 Fouqué